Liliane Ferrarezi (Belo Horizonte, 1988. június 25. –) olasz származású brazil modell. 2002-ben 350 000 jelentkező közül nyerte meg a Ford Nemzetközi Szépségverseny brazil fordulóját.

Jegyzetek

Források 
 Liliane Ferrarezi (Fashion Model Directory)

További információk 

1988-ban született személyek
Brazil modellek
Olasz származású brazilok
Belo Horizonte-iek
Élő személyek
Brazil nők